Rocky Balboa peut faire référence à :

 Rocky Balboa, un personnage de fiction créé et interprété au cinéma par Sylvester Stallone ;
 Rocky Balboa (2006), sixième film de la saga centrée sur le personnage de Rocky Balboa ;
 Rocky Balboa, jeu vidéo basé sur le film du même nom, sorti en 2006 sur PlayStation Portable.

Voir aussi :